Die folgende Liste ist eine Zusammenstellung von Skigebieten im Kosovo (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Einzelnachweise 

Kosovo
!Skigebiete im Kosovo
Tourismus (Kosovo)
!Skigebiete
!Skigebiete